Proboscidea, állatrend az emlősök (Mammalia) osztályán belül; ormányosok
 Proboscidea, növénynemzetség az ajakosvirágúak (árvacsalán-virágúak, Lamiales) rendjén belül